A 2003-as US Open férfi versenyét az amerikai Andy Roddick nyerte aki három szettes mérkőzésen diadalmaskodott a spanyol Juan Carlos Ferrero ellen.

Kiemeltek 

  Andre Agassi (Elődöntős)</li>
  Roger Federer (Negyedik kör)</li>
  Juan Carlos Ferrero (Döntős)</li>
  Andy Roddick (Bajnok)</li>
  Guillermo Coria (Negyeddöntős)</li>
  Lleyton Hewitt (Negyeddöntős)</li>
  Carlos Moyà (Negyedik kör)</li>
  Rainer Schüttler (Negyedik kör)</li>
  Sebastien Grosjean (Első kör)</li>
  Jiří Novák (Harmadik kör)</li>
  Pharadon Szricsaphan (Negyedik kör)</li>
  Sjeng Schalken (Negyeddöntős)</li>
  David Nalbandian (Elődöntős)</li>
  Gustavo Kuerten (Első kör)</li>
  Fernando González (Harmadik kör)</li>
  Martin Verkerk (Második kör)</li>

  Tommy Robredo (Első kör)
  Makszim Mirni (Első kör)
  Agustin Calleri (Második kör)
  Mark Philippoussis (Harmadik kör)
  Félix Mantilla (Első kör)
  Younes El Aynaoui (Negyeddöntős)
  Wayne Ferreira (Második kör)
  Mardy Fish (Második kör)
  Albert Costa (Második kör)
  Mariano Zabaleta (Első kör)
  Jevgenyij Kafelnyikov (Harmadik kör)
  Feliciano López (Első kör)
  Gastón Gaudio (Első kör)
  Arnaud Clement (Második kör)
  Vincent Spadea (Első kör)
  Juan Ignacio Chela (Harmadik kör)

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = Feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Források 
 Eredmények az ATP honlapján
 

F1